Пуенте Насионал има више значења:

 Општина Пуенте Насионал (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуенте Насионал (Пуенте Насионал, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику